Betancor ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Guayre Betancor Perdomo (* 1980), spanischer Fußballspieler, siehe Antonio Guayre
 Jefté Betancor (* 1993), spanischer Fußballspieler
 José Luis Betancor, uruguayischer Politiker
 Susanne Betancor (* 1964), deutsche Sängerin, Autorin und Komponistin